

Die Liste der Biografien führt alle Personen auf, die in der deutschsprachigen Wikipedia einen Artikel haben. Dieses ist eine Teilliste mit 3 Einträgen von Personen, deren Namen mit den Buchstaben „Briv“ beginnt.

Briv 



Brivi 
 Brivio, Antonio (1905–1995), italienischer Rennfahrer, Bobsportler und Motorsportfunktionär
 Brivio, Giuseppe Ferdinando, italienischer Komponist
 Brivio, Peppo (1923–2016), Schweizer Architekt